Niemcy:
 Meinhard – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner

Osoby:
 Meinhard – biskup Rygi
 Carl Meinhard – austriacki aktor
 Hannes Meinhard – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też:
 Majnard
 Meinhart